Далёкое:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Далёкое — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Далёкое — село в Степновском районе Ставропольского края, упразднено в 1967 г.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Далёкое — село в Черноморском районе

Украина 
 Далёкое — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Далёкое — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Далёкое — село в Близнюковском районе Харьковской области.

См. также 
 «Далёкое» — пьеса А. Н. Афиногенова (1935).